== Ход соревнований ==

Результаты

Восьмёрка лучших 
Барселона, Олимпийский стадион, 06.08.1992

 Квалификационные соревнования Барселона, Олимпийский стадион, 05.08.1992

Финал 
'''Барселона, Олимпийский стадион, 06.08.1992

См. также 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992

Примечания 

Прыжки в длину на Олимпийских играх
прыжки в длину (мужчины)